Новруз Мамедов:
 Мамедов, Новруз Исмаил оглы (род. 1947) — азербайджанский политический и государственный деятель, премьер-министр Азербайджана (с 21 апреля 2018 года).
 Мамедов, Новруз Насим оглы (род. 1990) — азербайджанский футболист, защитник.